Amy Madigan (née en 1950), actrice américaine ;
 Anthony Madigan (1930-2017), boxeur australien ;
 Cecil Madigan (1889-1947, explorateur et géologue australien ;
 Edward Madigan (né en 1936), homme politique américain ;
 Elvira Madigan (1867-1889), artiste de cirque et funambule danoise ;
 Ian Madigan (né en 1989), joueur irlandais de rugby à XV ;
Lily Madigan (née en 1998), femme politique britannique ;
 Lisa Madigan (née en 1966), femme politique américaine ;
 Michael Madigan (né en 1942), homme politique américain ;
 Sylvain Madigan (né en 1954), réalisateur et acteur français.

Fiction 
 Véra Madigan, personnage du feuilleton télévisé Plus belle la vie.

Titres 

 Madigan de père en fils, série télévisée américaine ;
 Madigan, série américaine de 1972.

Patronyme anglais